Олег Иванович Шилов () — мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР.

Биография 
Отец — Шилов Иван Васильевич (1911—1952) — лётчик-испытатель Тбилисского авиазавода. Трагически погиб при испытаниях.

Олег Шилов родился 25 февраля 1944 года в Долгопрудном.
Идея заняться парусным спортом появилась у Олега Шилова 20 апреля 1958 года. Вместе с друзьями — Владимиром Назаровым и Сергеем Восходовым — он отправился в яхт-клуб «Спартак», но там им в обучении отказали, зато согласились принять в «Воднике», в то время директором клуба был Александр Александрович Гужаловский. Для зачисления необходимо было выполнить задание и привести шлюпку в порядок, используя скребки и паяльные лампы — задание было выполнено и в детскую парусную школу в яхт-клубе «Водник» их приняли. Первым тренером Олега Шилова был Георгий Михайлович Ксидо. Он познакомил детей с основами спорта. Среди особенностей тренера Ксидо было то, что он работал не по часам, а сутками, пока ученики не разойдутся и смог многое объяснить по основам парусного спорта, более того — следил за учёбой спортсменов: двоечники и троечники у него не занимались, так как он считал, что хорошим яхтсменом может стать только человек с высшим образованием. Получать хорошие отметки — было престижно.

В 1961 году руководители яхт-клуба предложили спортсмену заниматься в классе «Финн» в связи с увеличением параметров его роста и веса. Первую лодку этого класса под № 104 пришлось модернизировать собственными силами в связи с отсутствием финансовых возможностей. Олег Шилов самостоятельно сделал мачту, гик, и через месяц смог использовать швертбот для тренировок. В августе 1961 года выиграл Чемпионат Москвы в классе «Финн» среди юниоров. За эту победу он получил поездку в Одессу и возможность участвовать в Чемпионате Центрального Совета ДСО «Водник» для взрослых. На соревнованиях смог перенять опыт спортсмена Ростислава Новодережкина, который показывал, как правильно управлять лодкой на волне.

В 1962 году Олег Шилов закончил учёбу в техникуме, стал победителем чемпионата Центрального Совета ДСО «Водник» в классе «Финн» среди юниоров. Олегу Шилову выделили старый парус с «Летучего голландца», и его нужно было перешивать и модернизировать. В этом оказал помощь преподаватель МАИ Юрий Анатолиевич Голубков. Олег Шилов смог принять участие в Чемпионате Москвы среди взрослых, занять 3 место и стать мастером спорта. Этот результат открыл дорогу к участию в Черноморской регате «Дружба», затем на Чемпионате СССР в 1963 году.

В период с 1963 года по 1973 год состоял в составе сборной, был участником Чемпионатов Мира и Европы. Олег Шилов был спарринг-партнером для Виктора Яковлевича Потапова при подготовке к Олимпийским играм в 1972 году. В итоге Потапов завоевал бронзовую медаль.

Осенью 1963 года Олегу Шилову нужно было сделать выбор между армией, профессиональным занятием парусным спортом, или обучением в институте и занятием парусным спортом и дальше в предыдущем ритме. Олег Шилов обратился за советом к Юрию Анатолиевичу Голубкову, который подсказал поступать в то заведение, которое ближе всего к дому, так был выбран МИИТ. Олег Шилов учился на факультете автоматики и телемеханики в группе № 134. В 1964 году попал в сборную команду СССР по парусному спорту, дружил и соревновался с Виктором Потаповым.

В 1966 году Олег Шилов принял участие в Международной регате в Таллине, занял четвёртое место, а на Международной регате в Польше стал вторым. Среди тренеров клуба «Водник» он выделял Виктора Андреевича Скачкова, который научил Шилова шить паруса и строить мачты, помогал идеями и советами. По словам Шилова, ему очень помогли в спорте знания, полученные у Скачкова. После выступления на чемпионате Европы был включён в список для участия в чемпионате мира в 1969 году. В этом же году защитил диплом инженера. Из-за пропуска военных лагерей был вынужден проходить срочную военную службу в течение года. В 1971 году он женился, жена — Людмила Борисовна Шилова — и стал работать инженером. В 1972 году родился сын.

Олег Шилов вернулся к занятиям парусным спортом в 1973 году, когда на международной регате занял 2 место и 3 место на Чемпионате Советского Союза в Таллине. Получил предложение стать тренером и бросить работу начальника вычислительной машины. В 1974 году стал тренером ЦСК ВМФ по парусному спорту в классе «Финн». Олег Шилов стал работать со спортсменами: Валерием Заковоротным, Евгением Истоминым, Евгением Белоусовым. Первым успешным учеником тренера стал Валерий Дмитриевич Заковоротный. По словам Шилова, он потратил на него много времени, постоянно контролируя и заставляя сосредоточиться на одной цели. Работа с этим спортсменом заставила его постоянно совершенствоваться, как тренера, изучая литературу, и искать правильные пути решения проблем. Когда перед тренером Шиловым поставили новую задачу — получить призовые места на всесоюзных и международных соревнованиях — он с этим справился. Спортсмен Андрей Балашов попросил, чтобы Олег Шилов стал его личным тренером.

В 1974 году Олег Шилов стал работать тренером ЦСК ВМФ в сборной команде СССР, а с 1974 по 1993 год стал старшим тренером сборной команды СССР и России по парусному спорту в Олимпийском классе «Финн». Андрей Балашов, который был в составе команды, которую он готовил к выступлениям на Олимпийских играх 1976 года, занял 2 место, и на Олимпийских играх 1980 года — 3 место. Ученик Шилова Олег Хопёрский завоёвывал серебро и дважды бронзу на чемпионатах мира 1985, 1989 и 1991 годов. На европейских чемпионатах Хопёрский был чемпионом 1986 года и серебряным призёром в 1992 году.

Олег Шилов набрал новую команду спортсменов и стал заниматься с Андреем Мудриченко, Борисом Захаровым, Николаем Корячкиным. Спустя год занятий Андрей Мудриченко смог стать победителем чемпиона Европы, а Борис Захаров стал вторым. В 1974 году он стал работать старшим тренером сборной в классе «Финн». В 1976 году Андрей Балашов под его руководством смог выиграть серебряную медаль на Олимпийских играх, а Олег Шилов стал заслуженным тренером РСФСР.

В 1978 году Олега Шилова отстранили от работы старшего тренера сборной страны в классе «Финн» и спустя время от стал помощником тренера. Перед Олегом Шиловым руководство клуба поставило задачу — его спортсмен Балашов должен выиграть медаль на Олимпиаде. В итоге Балашов завоевал бронзовую медаль. В 1980 году Олег Шилов стал набирать новую группу учеников.

В 1984 году стал заслуженным тренером СССР.

При подготовке к Олимпиаде в 1988 году Олег Шилов занимался техническим усовершенствованием лодки Олега Хопёрского. В процессе гонки были получены две дисквалификации, которые негативно повлияли на психологический настрой спортсмена. Чтобы вернуть правильный настрой, Олег Шилов попросил руководителя делегации объявить на собрании команды, что спортсмен Хопёрский и его тренер Шилов из-за низких результатов снимаются с соревнований, но Хопёрскому даётся право принять участие ещё в одной гонке. Её Хопёрский выиграл, как и следующую. По итогам соревнований Олег занял 8 место.

В 1990 году Олег Шилов на год был отстранён от работы с командой. Работу с классом «Финн» возглавил Валентин Манкин. В 1991 году на Чемпионате Мира в Канаде в городе Олег Хопёрский завоевал бронзовую медаль.

После Чемпионата Мира 1991 года Олег Шилов был утверждён как старший тренер к Олимпийским играм 1992 года, где Олег Хопёрский занял 16 место, а Олег Шилов принял решение, что больше не будет работать тренером. В 1993 году он получил предложение стать начальником команды, предложение он принял. В 2004 году Шилов баллотировался на должность главного тренера сборной команды России и выиграл этот конкурс. 14 февраля 2013 года вышел на пенсию.

Государственные награды 
 Заслуженный тренер РСФСФ, 1976
 Медаль «За трудовую доблесть», 1976
 Медаль «За трудовое отличие», 1980
 Заслуженный тренер СССР, 1984
 Медаль «За трудовое отличие», 1984
 Почётный знак «За заслуги в развитии физкультуры и спорта», 2004

Примечания

Литература 
 

Тренеры по парусному спорту СССР
Яхтсмены СССР
Заслуженные тренеры СССР
Тренеры по парусному спорту России
Мастера спорта СССР
Родившиеся в Долгопрудном
Родившиеся 25 февраля
Родившиеся в 1944 году
Парусный спорт в Долгопрудном